Кубок УЕФА 1991/92 — 21-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Аякс» (Амстердам), обыгравший в финале (забив больше мячей на чужом поле) «Торино».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Общий счет между Аяксом и Торино 2-2. Аякс выиграл по правилу гола на выезде.

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1991/92 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1991/92 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1991/92 на сайте RSSSF
 1991-92 All matches UEFA Cup — season at UEFA website
 Official site
 Results at RSSSF.com
 All scorers 1991-92 UEFA Cup according to protocols UEFA
 1991/92 UEFA Cup — results and line-ups (archive)

Сезон 1991/92
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году